Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1939/1940 — 50-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Белфаст Селтик».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
1930-е годы в Северной Ирландии
1940-е годы в Северной Ирландии